Уи́льям Ге́нри Уэ́стон (; 1890 — август 1978) — американский  и , профессор криптогамической ботаники Гарвардского университета в 1928—1958 годах.

Биография 
Родился в 1890 году в Нью-Йорке. Учился в Дартмутском колледже в Нью-Хэмпшире, в 1911 году получил там степень бакалавра и поступил в Гарвардский университет, где его руководителем был Роланд Тэкстер. В 1912 году в Гарварде получил степень магистра.

В 1915 году Уэстон защитил диссертацию доктора философии. С 1915 по 1917 год — инструктор по биологии в Университете Западного резервного района, затем — сотрудник Министерства сельского хозяйства. В течение двух лет занимался исследованиями болезней растений на Филиппинах, Гуаме, Гавайях.

С 1921 года — адъюнкт-профессор ботаники Гарвардского университета. В 1925 году некоторое время работал на Кубе, в 1935 году — на Пуэрто-Рико. В 1927 году Уэстон стал адъюнкт-профессором криптогамической ботаники, с 1928 года являлся профессором. В 1927—1932 годах возглавлял кафедру ботаники. В 1958 года — в звании почётного профессора Гарвардского университета.

В 1932 году Уэстон был избран первым президентом Микологического общества Америки. В 1931—1933 годах — президент Ботанического клуба Новой Англии.

В 1956 году получил почётную степень доктора наук Дартмутского колледжа, в 1959 году — Университета Макгилла.

Некоторые научные работы

Виды, названные именем У. Уэстона 
 
 
  —

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Дартмутского колледжа
Профессора Гарвардского университета
Президенты Микологического общества Америки